Abegondo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Abegondo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Abegondo är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Abegondo. Runt Abegondo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är A Coruña,  km nordväst om Abegondo. I omgivningarna runt Abegondo växer i huvudsak blandskog. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Galicien